Tyllingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tyllingen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (15,8 ha)
Tyllingen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (8,69 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn